Esther může být:

 cizojazyčná podoba ženského rodného jména Ester; významné nositelky:
 Esther Duflová
 Esther Brandová
 Esther Stamová
 Esther Williams
 Esther Szekeresová
 Esther Vergeerová
 Esther San Miguelová
 Esther Dysonová
 Esther Garrel
 Esther Kreitman
 Esther Freudová
 Esther Bubley
 Esther Hicks
 622 Esther, asteroid
 Esther (Kanada) – sídlo v Kanadě
 Esther (USA, Louisiana) – sídlo v USA
 Esther (USA, Missouri) – sídlo v USA
 Esther (USA, Pennsylvania) – sídlo v USA
 Ester (Händel) – oratorium Georga Friedricha Händela (v originále „Esther“)
 Ester (Weisgall) – opera Hugo Weisgalla (v originále „Esther“)
 Ester (Meyerowitz) – opera  Jana Meyerowitze (v originále „Esther“)
 Esther Nunatak – vrch v Antarktidě